Samuel Johnson (1649–1703) angol pamfletíró
 Samuel Johnson (1691–1773) angol drámaíró
 Dr. Samuel Johnson (1696–1772) a New York-i King's College (ma Columbia University) első dékánja.
 Samuel Johnson (1709–1784) angol kritikus, szótáríró, esszéíró
Samuel Johnson (1846–1901) nigériai anglikán lelkész, történész
 Samuel Johnson (1977) ausztrál színész
 Samuel Johson (1973), ghánai válogatott labdarúgó
 Samuel Johnson (1984), guineai válogatott középpályás labdarúgó
 Samuel Johnson, Walter Jackson Bate 1977-es életrajzi regénye